Antin Onyszczuk
 Wołodymyr Onyszczuk

Zobacz też 
 Oniszczuk